Philippe Millot (1962-), est un joueur de football français.
 Philippe Millot (dessinateur de livres) (1968-), est un designer graphique français.